Хилантаизавр () — род динозавров-теропод из семейства Neovenatoridae, живших в меловом периоде ( назад) на территории современного Китая.

Описание 
Представители имели развитые передние конечности, когти на которых были похожи на серпы. Ходили они выпрямившись, на сильных ногах, стопы которых напоминали птичьи лапы. Питались исключительно динозаврами. В длину достигали около 6,1 метров, рост 2,7 м и весили 3630 кг.

Родовое название означает «хилантайский ящер» и дано в честь местности около озера Хилантай (Джилантай) во Внутренней Монголии, где была сделана первая находка.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на июль 2016 года в род включают 2 вымерших вида:
 
  [syn. , orth. var.]

К роду относили ещё 2 вида:
  — первоначально назван Allosaurus sibiricus, в 1990 году отнесён к Chilantaisaurus. Позднее ввиду скудности материала таксон объявили nomen dubium в пределах подотряда тероподов.
  — переименован в 2009 году Брусатти и др. в Shaochilong maortuensis

Примечания

Литература 
 

Аллозавроиды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии